

Geografia

Blue Bell (Pennsylvania)
Blue Bell (Dakota del Sud)

Cinema 
 Blue Bell (Breaking All the Rules) – film del 1985 diretto da James Orr

Voci correlate 
 Bluebell